Mienia – wieś w woj. mazowieckim
 Mienia – rzeka w woj. mazowieckim, dopływ Świdra
 Mienia – wyspa przy ujściowym odcinku Regalicy, też nazywanym Mienią 
 Mienia – lewy dopływ Sury

Linki zewnętrzne